Dominique Caillaud (1946) – politico francese
 Michel Caillaud (1957) – compositore di scacchi francese
 Paul Caillaud (1917-2008) – politico francese